Перед:
 Пе́ред — деталь одежды.
 Перед — старое название деревни Тешедиково района Шаля Нитранского края Словакии.